Meisel steht für:

 Meisel (Berg), Berg (305 m) östlich von Großmonra, Thüringen
 Louis K. Meisel, Kunstgalerie in New York
 Meisel Musikverlage, deutsche Musikverlagsgruppe mit Sitz in Berlin
 in der Wiener Küche ein Teil der Rindsschulter, siehe Wiener Teilung#Schulter

Meisel ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Meisel (1926–2022), deutscher Chemiker
 August Heinrich Meisel (1789–1824), deutscher Autor und königlich-sächsischer Diplomat
 Bjarne Meisel (* 1998), deutscher Schauspieler
 Dominik Meisel (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Edmund Meisel (1894–1930), deutscher Dirigent und Komponist
 Ernst Meisel (1838–1895), deutscher Historienmaler
 Fritz Meisel (1897–1960), deutscher Maler, Zeichner und Grafiker
 Grete Meisel-Heß (1879–1922) österreichische Schriftstellerin

 Hanns-Ulrich Meisel (* 1943), deutscher Chemiker, Pastor und Politiker (Neues Forum, Bündnis 90/Die Grünen)
 Henryk Meisel (1894–1981), polnischer Mikrobiologe
 Heribert Meisel (1920–1966), österreichischer Sportjournalist
 Hilde Meisel (1914–1945), sozialistische Publizistin
 Hubert Meisel (1912–1991), deutscher Theologe
 Johann Meisel (1899–1963), Keramikindustrieller in der Tschechoslowakei
 Johanna Meisel, deutsche Filmeditorin
 Josef Meisel (1911–1993), österreichischer Kommunist, Interbrigadist, Widerstandskämpfer und Auschwitzüberlebender
 Jürgen Michael Meisel (* 1944), deutscher Romanist
 Kurt Meisel (1912–1994), österreichischer Schauspieler und Regisseur
 Manfred Meisel, deutscher Gastronom
 Mordechai Meisel (1528–1601), jüdischer Bankier, Philanthrop und Ältester der jüdischen Gemeinde in Prag
 Peter Meisel (1935–2010), deutscher Musikverleger und Produzent
 Rudi Meisel (* 1949), deutscher Fotograf
 Steven Meisel (* 1954), US-amerikanischer Fotograf und Illustrator
 Thomas Meisel (1940–2014), deutscher Musikverleger
 Wilhelm Meisel (1893–1974), deutscher Admiral und Chef der Seekriegsleitung im Zweiten Weltkrieg
 Will Meisel (1897–1967), deutscher Tänzer und Komponist

Siehe auch: 
 Maisel
 Meisels
 Meißel
 Meisl
 Meusel
 Meysel